Le Pessey steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Thônes im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Sales im Département Haute-Savoie, Frankreich